Fellberg ist der Name folgender Berge:

 Fellberg, , Berg im Thüringer Schiefergebirge

Fellberg ist der Name folgender Orte:

 Fellberg (Gemeinde Steinfeld), Ortschaft der Gemeinde Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Fällberg
Fellenberg
Fehlberg
Vehlberg
Vellberg